Хохо ( ) — административный округ на северо-западе Эсватини. Территория 3 569 км², население 267 397 человек (2010). Административный центр — город Мбабане (столица страны). Граничит с округами Лубомбо на востоке, Манзини — на юге, а также с ЮАР на севере и западе.

Административное деление 
Округ Хохо делится на 14 районов (tinkhundla):

 Хуквини (Hhukwini)
 Лобамба (Lobamba)
 Мадлангемписи (Madlangempisi)
 Мапхалалени (Maphalaleni)
 Майиване (Mayiwane)
 Восточное Мбабане (Mbabane Est)
 Западное Мбабане (Mbabane West)
 Мхлангатане (Mhlangatane)
 Мотджане (Motjane)
 Ндзингени (Ndzingeni)
 Нкхаба (Nkhaba)
 Нтфонджени (Ntfonjeni)
 Пиггс-Пик (Piggs Peak)
 Тимписини (Timpisini)

Примечания

Источники 
 Swaziland districts

Округа Эсватини